Die Abkürzung MGI steht für:
 Datum Austria, das geodätische Datum von Österreich
 Märkisches Gymnasium Iserlohn, Bildungseinrichtung in Iserlohn
 Militärgeographisches Institut, Vorläufer des heutigen Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen (BEV)
 Militärgeschichtliches Institut der DDR
 Mouse Genome Informatics, Datenbank für die Genetik der Hausmaus
 Bahnhof München-Giesing nach DS 100
 Münchner Gitarren Institut, Fachschule

MGI